Hogere middenklasse (auto), een autoklasse waarin de duurdere en grotere auto's vallen
Hogere middenklasse (sociaal-economisch), een sociologische en sociaal-economische classificatie van mensen en huishoudens